Une cage de pilotage est un aéronef d'aspect assez similaire au parapente, lui-même dérivé du parachute, permettant la pratique du vol libre.

Jean-Louis Darlet, un deltiste français, a inventé la cage de pilotage au début des années 1990. Il cherchait à combiner les qualités de pilotage du deltaplane (agrément, précision, élégance) et le faible encombrement d'un parapente (rangement et transport dans un sac à dos).

Principe 
Du parapente a été conservée la partie la plus visible, la voile, dont les organes de pilotage (les freins) ayant été remplacés par un système qui permet de piloter l'aile sans création de traînée parasite. La cage n'a ni freins, ni accélérateur, ni trims.

Du deltaplane a été conservé le principe de pilotage par maîtrise directe de l'attitude de l'aile aussi bien en tangage qu'en roulis, mais seulement le principe, puisque l'aile n'est pas liée rigidement à une barre de contrôle.

De ce double héritage est né un aéronef qui n'est assimilable ni à un deltaplane, ni à un parapente, qui donne au pilote une maîtrise très fine de l'attitude de son aile. Les avantages de la cage reposent surtout sur sa sureté par rapport au décrochage.

Une centaine de pilotes volent avec cet engin peu courant, qui demande une formation spécifique.

Lien externe 
 Association des pilotes de cage (AsPiC)

Vol libre